Ганејдо има више значења:
 Ганејдо (Аризона)
 Ганејдо (Тексас)